Білоруська футбольна вища ліга 2016 — 26-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Білорусі. Стартував 2 квітня 2016 року та тривав до 27 листопада 2016 року. Титул чемпіона здобув БАТЕ.

Клуби

Турнірна таблиця 

 
  
 

  

Примітки: 
1. Клуб Динамо-Берестя кваліфікувався до Ліги Європи УЄФА 2017—2018 як переможець Кубку Білорусі з футболу 2016—2017

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Білоруська федерація футбола  
 Білоруська Вища ліга на soccerway 

2016
Білорусь
2016 у білоруському спорті